Le tournoi Carol Weymuller Open 2023 est l'édition 2023 du tournoi de squash Carol Weymuller Open qui se déroule du 11 au 15 janvier 2023 au casino The Heights à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont 8 têtes de série directement qualifiées pour le second tour.

Le  tour voit l'élimination de cinq des huit têtes de série dès leur entrée en lice. Deux joueuses non classées Satomi Watanabe et Yathreb Adel arrivent en demi-finale mais s'inclinent face aux deux premières têtes de série. Georgina Kennedy s'impose sans perdre un jeu du tournoi.

Dotation et points 
En 2023, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en janvier 2023
Sport à New York en 2023
Squash en 2023